Vernaccia può riferirsi a diversi vitigni o vini rossi e bianchi prodotti in Italia:

Vitigni a bacca bianca:
 Vernaccia di Oristano
 Vernaccia di San Gimignano
 Vernaccina

Vitigni a bacca nera:
 Vernaccia Nera Grossa
 Vernaccia Nera

Vini:
 Vernaccia di Serrapetrona spumante
 Vernaccia di San Gimignano
 Vernaccia di Oristano